Un prix spécial du jury est une récompense souvent décernée au cours d'un festival :

 le prix spécial du jury du Festival d'Angoulême ;
 le prix spécial du jury du Festival de Sundance ;
 le prix spécial du jury du Festival de Locarno.

Voir aussi 
 
 

Prix